Городской уезд Чжуанхэ́ () — городской уезд города субпровинциального значения Далянь (КНР).

География 
Располагается в северо-восточной части Даляня на полуострове Ляодун. Занимает площадь 6968 км. 2, включая морскую акваторию. Граничит с городским округом Даньдун на северо-востоке, городским округом Аньшань на севере, городским округом Инкоу на северо-западе и районом Пуланьдянь на западе.

История 
В 1906 году был образован Чжуанхэский комиссариат (庄河厅). После Синьхайской революции в Китае была проведена реформа структуры административно-территориального деления, в ходе которой комиссариаты были упразднены, и в 1913 году Чжуанхэский комиссариат был преобразован в уезд Чжуанхэ (庄河县) провинции Фэнтянь (в 1929 году переименованной в провинцию Ляонин).

В 1949 году была образована провинция Ляодун, и уезд вошёл в её состав. В 1954 году она была расформирована, и уезд вернулся в состав провинции Ляонин. В 1956 году был образован Специальный район Аньдун (安东专区), и уезд вошёл в его состав. В 1959 году уезд был передан под юрисдикцию властей города ЛюйДа. В 1966 году был передан под юрисдикцию властей города Даньдун, но в 1968 году возвращён под юрисдикцию города ЛюйДа (в 1981 году переименованного в Далянь).

В 1992 году уезд Чжуанхэ был преобразован в городской уезд.

Административно-территориальное деление 
Городской уезд Чжуанхэ делится на 5 уличных комитета, 5 посёлков, 4 волости и 2 национальные волости.

Экономика 

Чжуанхэ является крупным сельскохозяйственным и промышленным центром, здесь выращивают зерно и фрукты. На уезд приходится 215 километров береговой линии, вдоль которой построено несколько оффшорных ветряных электростанций компании China Huaneng Group. Среди промышленных отраслей особенно развито производство мебели: здесь базируется одна из крупнейших мебельных компаний страны Huafeng Furniture Manufacturing.

В западной части района располагается Индустриальная зона Хуаюанькоу ().

Транспорт 
Имеется морской порт.

Достопримечательности 
Туризм постепенно становится одним из источников дохода для местного бюджета. 
Основные достопримечательности включают в себя:

 Древний город Чэншань
 Долина Биньюй: Гуйлинь Северного Китая
 Национальный парк Иньшатань
 Гора Буюнь, самая высокая точка Даляня, высота над уровнем моря - 1130 метров.

Примечания

Ссылки 
 

Городские уезды Даляня